Kungsbacka (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Kungsbacka (stad), de hoofdstad van deze gemeente.